Der Begriff Elevator bezeichnet:

 einen mechanischen Stetigförderer für die Senkrechtförderung
 im angloamerikanischen Sprachgebrauch einen (Personen-)Aufzug
 ein Lied des Rappers Eminem, siehe Elevator (Lied)
 ein Album der Band Room 2012
 eine Flugfigur im 3D-Kunstflug

Elevator ist der Titel mehrerer Filme:
 ein rumänischer Film von George Dorobantu aus dem Jahr 2008, siehe Elevator (2008)
 ein US-amerikanischer Film von Stig Svendsen aus dem Jahr 2011, siehe Elevator (2011)
 ein US-amerikanisch-japanischer Film von Ryo Shiina und Bassem Wahbi aus dem Jahr 2013, siehe Elevator (2013)

Siehe auch:

 The Elevator